Kalm ist der Familienname folgender Personen: 

 August von Kalm (* vor 1785; † 1827), badischer Landvogt, Kreisdirektor und Staatsrat
 Ernst Kalm (* 1940), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Kalm (1889–1981), estnisch-finnischer Militär
 Otto-Tile von Kalm (1889–1986), deutscher Generalmajor
 Pehr Kalm (1716–1779), schwedischer Naturforscher und Agrarökonom
 Volli Kalm (1953–2017), estnischer Geologe und Universitätsrektor

Kalm steht für: 

 (2332) Kalm, nach Pehr Kalm benannter Asteroid
 Kalmtal, Tal in Südtirol

Siehe auch:
 Calm